Immerwahr ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Immerwahr (1870–1915), deutsche Chemikerin und Frauenrechtlerin
 Daniel Immerwahr (* 1980), amerikanischer Historiker und Autor
 Henry Rudolph Immerwahr (1916–2013), deutsch-amerikanischer Klassischer Philologe
 Sara Anderson Immerwahr (1914–2008) US-amerikanische Klassische Archäologin
 Werner Adolf Martin Immerwahr, Geburtsname von Vernon Ingram (1924–2006), deutsch-amerikanischer Biologe